Itero del Castillo kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Itero del Castillo (kommunhuvudort), Kastilien och Leon, Provincia de Burgos, 
 Itero del Castillo (kommun), Kastilien och Leon, Provincia de Burgos, 

Robotskapade Spanienförgreningar